Tenneck heißen:

 Tenneck (Gemeinde Werfen), Ortsteil der Katastralgemeinde Sulzau, Gemeinde Werfen, Land Salzburg
 Hohes Tenneck, 2435 m, mit Niederer Tenneck als Vorgrat, im Hochkönigmassiv, über dem Blühnbachtal bei Tenneck, Salzburg